Csehország
 Kunice, település a Blanskói járásban
 Kunice, település a Kelet-prágai járásban
 Lengyelország
 Kunice, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Kunice, település a Łódźi vajdaságban
 Kunice, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Kunice, település a Szentkereszt vajdaságban
 Kunice, település a Lubusi vajdaságban
 Szerbia
 Kunice, Valjevo község része